Ставкова Анна Феодосіївна — (нар. 13 червня 1913; Полтава) - українська довгожителька вік якої не підтверджений Групою геронтологічних досліджень (GRG). На даний час вона є найстарішою живою людиною в Україні. Її вік становить

Біографія 
Ставкова Анна Феодосіївна народилася 13 червня 1913 року у багатодітній сім'ї в Полтаві, Україна. У віці 12-ти років розпочала трудовий шлях. У неї є єдина донька Анастасія.

Коли їй було 106 років у сімейному колі Анна Ставкова згадувала своє непросте життя, вона говорить, що прожила усі події та періоди — радість, юність першого кохання, сімейне життя, діти, турботу про онуків, правнуків та у підсумку — щасливу старість.

На даний час Анна Ставкова проживає у Полтаві, Україна. у віці , також вона є неверифікованою найстарішою живою людиною в Україні.

Див. також 
 Список найстаріших людей у світі
 Список найстаріших жінок
 Довгожителі України

Джерела 

Українські довгожителі
Сторічні довгожителі